Sacconi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sacconi (* 1938), italienische Altphilologin und Mykenologin
 Antonio Sacconi (1895–1968), italienischer Schachspieler
 Carlo Sacconi (1808–1889), italienischer Bischof, Kardinalbischof und Kardinaldekan
 Giuseppe Sacconi (1854–1905), italienischer Architekt
 Guido Sacconi (* 1948), italienischer Politiker (Partito Democratico)
 Maurizio Sacconi (* 1950), italienischer Politiker (Popolo della Libertà)

Siehe auch:
 Zacconi